Здитово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Здитово — агрогородок в Здитовском сельсовете Берёзовского района Брестской области.
 Здитово — деревня в Споровском сельсовете Берёзовского района Брестской области.
 Здитово — бывшая деревня в Жабинковском районе Брестской области.